Tinjano ima više značenja:
 Tinjano (Bolonja)
 Tinjano (Firenca)